Елізабет Гепгуд — перекладач.
 Едді Гепгуд — англійський футболіст.
 Чарльз Гепгуд — американський учений.